Totentempel des Thutmosis III. steht für:

 Totentempel des Thutmosis III. (Deir el-Bahari)
 Totentempel des Thutmosis III. (Qurna)